Ла Енкарнасион има више значења:

 Ла Енкарнасион (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Енкарнасион (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Енкарнасион (Авалулко), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Енкарнасион (Сиудад дел Маиз), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Енкарнасион (Сиудад Фернандез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Енкарнасион (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Енкарнасион (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Енкарнасион (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Енкарнасион (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Енкарнасион, Хуан Гомез (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Енкарнасион, Хуан Хосе Санчез (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Енкарнасион (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Енкарнасион (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Енкарнасион (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику